Il singolare  del Genoa Open Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Martin Kližan era il detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Albert Montañés ha battuto in finale Tommy Robredo 6–4, 6–1.

Teste di serie

 Andreas Seppi (quarti di finale)
 Fabio Fognini (ritiro a causa di un affaticamento muscolare)
 Paolo Lorenzi (primo turno)
 Filippo Volandri (semifinali)

  Simone Bolelli (semifinali)
  Lukáš Rosol (primo turno)
  Albert Montañés (Campione)
  Frederico Gil (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Genoa Open Challenger 2012